Контвил може да се односи на:

 Контвил (Ер), насељено место у Француској, у департману Ер
 Контвил (Калвадос), насељено место у Француској, у департману Калвадос
 Контвил (Оаза), насељено место у Француској, у департману Оаза
 Контвил (Приморска Сена), насељено место у Француској, у департману Приморска Сена
 Контвил (Сома), насељено место у Француској, у департману Сома
 Контвил ан Терноа, насељено место у Француској, у департману Па де Кале
 Контвил ле Булоњ, насељено место у Француској, у департману Па де Кале